Mistrzostwa Szwajcarii w Skokach Narciarskich 2016 – zawody o mistrzostwo Szwajcarii w skokach narciarskich, które odbyły się pomiędzy 22-23 października 2016 roku na kompleksie skoczni Nationales Nordisches Skizentrum w Kandersteg.

Mistrzostwa Szwajcarii na skoczni dużej z poprzedniej edycji nie obronił Simon Ammann, który zajął piąte miejsce, tracąc do podium 4,5 punktu. Nowym mistrzem został Killian Peier, skacząc na odległości 95,5 oraz 106 metrów. Srebrnym medalistą został Gabriel Karlen, który do Peiera stracił jeden punkt, natomiast tak jak przed rokiem, brązowy medal wywalczył Gregor Deschwanden, ze stratą 7,5 pkt. do zwycięzcy. Do startu w konkursie przystąpiło 22 skoczków.

Mistrzynią Szwajcarii została po raz drugi z rzędu i czwarty w karierze Sabrina Windmüller. Wicemistrzynią została Rea Kindlimann ze stratą 34,1 punktu. Brąz zdobyła srebrna medalistka z 2015 roku Charlotte Suter ze stratą blisko 50 punktów. W konkursie wystartowało siedem zawodniczek.

Drużynowym mistrzem Szwajcarii po raz czwarty z rzędu została pierwsza drużyna ZSV, która pokonała drużynę BOSV I oraz drużynę SROM. Te drużyny straciły odpowiednio 64 i 97,5 punktu.

Wyniki 
 Skróty związków narciarskich
 ZSV – Zürcher Skiverband
 BOSV – Berner Oberländischer Skiverband
 SROM – Ski Romand
 OSSV – Ostschweizer Skiverband
 ZSSV – Zentralschweizer Schneesport Verband
 SSM – Schneesport Mittelland

Konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni (Kandersteg, 23.10.2016)

Konkurs indywidualny kobiet na normalnej skoczni (Kandersteg, 22.10.2016)

Konkurs drużynowy mężczyzn na normalnej skoczni (Kandersteg, 22.10.2016)

Bibliografia 
 
 
 

Sezon 2016/2017 w skokach narciarskich
Mistrzostwa Szwajcarii w skokach narciarskich
2016 w Szwajcarii